Moretti steht für:

 Moretti (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Stadio Moretti, ehemaliges Sportstadion in Udine
 Moretti Fabbrica Automobili e Stabilimenti Carrozzeria, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Birra Moretti, italienische Biermarke
 Moretti, ehemaliger Badeort in Nordalgerien